Jméno a příjmení Jiří Burian má více nositelů:
 Jiří Burian (hudebník) (* 1978) – český hudebník, syn hudebníka a písničkáře Jana Buriana, vnuk E. F. Buriana a pravnuk operního pěvce Emila Buriana
 Jiří Burian (politik KSČ) (1921–?) – československý politik KSČ, ministr zemědělství, poúnorový poslanec a poslanec FS a ČNR za normalizace
 Jiří Burian (politik ODS) (* 1948) – český politik ODS, zastupitel Středočeského kraje a starosta města Sedlčany
 Jiří Burian (písničkář) (1948–2008) – protagonista písničkářského dua Saze
 Jiří Burian (historik umění) (* 1935) – český historik umění, autor výtvarných publikací a muzeologických a výstavních realizací